Курата:

 Курата — река в России, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае.
 Курата, Сю (род. 1988) — японский футболист.
 Курата, Ясухару (род. 1963) — японский футболист.